Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Coupe Banque Nationale 2017 in Québec (Stadt) des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 10. September 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in der Stadt Québec